Алексей Дедов:
 Дедов, Алексей Викторович (род. 1973) — российский физик, специалист в области теплообмена, член-корреспондент РАН (2016).
 Дедов, Алексей Георгиевич (род. 1952) — российский химик, академик РАН (2016).
 Дедов, Алексей Мохамадович (род. 1976) — российский актёр театра и кино.
 Дедов, Алексей Юрьевич (род. 1960) — российский дипломат.
 Примечания